Die Hoheitszeichen Berlins sind: 
das Wappen Berlins und
die Flagge Berlins.